Хаджи Мехмед Сенаи (г.р. неизв. — у. после 1651 г.) — крымскотатарский сановник, летописец и историк XVII века.

Биография 
Служил в правительственной канцелярии Крымского ханства, секретарем ханского дивана (совета), судьей. По инициативе визиря Сефер Гази-аги был назначен официальным историографом крымского хана Ислям-Герая III, поэтому получил псевдоним Сенаи («описывающий»). Написал газа-наме (рассказ о священном походе) «История хана Ислам-Герая III», в которой охвачены события от 6 июля 1644 до 4 августа 1651. Основное внимание в произведении уделено крымскотатарским походам против Речи Посполитой 1648-49, описаны Битва под Жёлтыми Водами, Корсунская битва, Зборовская битва, Берестецкая битва, Львовская осада, Збаражская осада и др. Главными источниками были три крымскотатарских дневника походов, документы, свидетельства участников походов, в том числе и самого хана Ислям-Герая III. Летопись отражала официальный взгляд крымской правящей элиты на события середины XVII в., в нем апологетизируется деятельность Ислям-Герая III, Тугай-бея, Кырым-Герая, а характеристики Б .Хмельницкого и малороссийских повстанцев являются противоречивыми, но скорее положительными. Произведение было написано на османском языке — литературном языке Османской империи.

Источники и литература 
 "Мыцык Ю.А." Мехмед Гаджи Сенаи // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — 944 с. : ил. — ISBN 978-966-00-1290-5
 КЫРЫМЛЫ ХАДЖИ МЕХМЕД СЕНАИ.  "КНИГА ПОХОДОВ  ИСТОРИЯ ХАНА ИСЛЯМ ГИРАЯ ТРЕТЬЕГО".

Литература 
 Мыцык Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. Днепропетровск, 1985
 Абдужемилев Р.Р. Хроника Мехмеда Сенаи как памятник крымскотатарской художественной литературы XVII в. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2016. – 388 с. ISBN 978-5-94981-211-2

Историки Украины